Plaats in Indonesië
 Karangpetir (Kalimanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangpetir (Tambak), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java